A-Team bezeichnet:
 A-Team, ein Trupp bei den US Special Forces
 Das A-Team, US-amerikanische Actionserie von 1983 bis 1987
 Das A-Team – Der Film, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2010
 The A-Team (Lied), Lied von Ed Sheeran aus dem Jahr 2011

Siehe auch:
Äi-Tiem, deutsche Hip-Hop-Band